Первая лига 1971/1972 () — 46-й сезон чемпионата Чехословакии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Чехословакии на rsssf.com

1971/1972
Чехословакия
Чехословакия
Спорт в Чехословакии в 1971 году
Спорт в Чехословакии в 1972 году